Praia är ett släkte av steklar som beskrevs av Wankowicz 1880. Praia ingår i familjen klubbhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Klubbhornsteklar